Selenophora shimadai — вид термитофильных мелких мух-горбаток рода Selenophora из подсемейства Termitoxeniinae (двукрылые горбатки). Эндемики Японии.

Распространение 
Южная Япония (острова Рюкю: Исигаки, Ириомотэ).

Описание 
Мелкие мухи длиной 1,2—1,3 мм. Самки физогастрические с увеличенным брюшком. Окраска красновато-коричневая, голова темнее; усики желтовато-коричневые; хоботок длинный, антеро-вентральный; брюшко субсферическое. Обнаружены в гнёздах термитов . Вид назван в честь Таку Симады, впервые нашедшего его в Японии в 2008 году.

См. также 
 Palpiclavina kistneri
 Thaumatoxena grassei

Примечания

Литература 
 Disney, R. H. L.; Kistner, D. H. 1997. Revision of the Oriental Termitoxeniinae (Diptera: Phoridae). Sociobiology, 29: 1—118.
 Dupont S., Pape T. 2009. A review of termitophilous and other termite-associated scuttle flies worldwide (Diptera: Phoridae). Terrestrial Arthropod Reviews 2, 3—40.

Ссылки 

Горбатки
Насекомые Азии
Эндемики Японии
Животные, описанные в 2011 году
Таксоны насекомых, названные в честь людей
Монотипические роды двукрылых
Термитофилы